Нориця — патологічний канал, через який виділяється рідкий вміст порожнини чи патологічного вогнища.
 Нориця (Myodes) — рід лісових гризунів з родини хом'якових (підродина щурових, Arvicolinae), широко поширений і на теренах України.
 Нориця — село в Україні, Коропському районі Чернігівської області.